Апертура 2009 () — первая половина 67-го профессионального чемпионата Мексики  по футболу (сезона 2009/10) с момента его основания.

Участники

Общая таблица

Результаты матчей

Лигилья

Четвертьфиналы 
Первые матчи были проведены 21—22 ноября, а ответные состоялись 28—29 ноября.

|}

Полуфиналы 
Первые матчи были проведены 2—3 декабря, а ответные состоялись 5—6 декабря.

|}

Финал 
Первый матч был проведён 10 декабря, а ответный состоялся 13 декабря.

|}

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Мексики 2009/2010 на rsssf.com

2009
Мексика
Спорт в Мексике в 2009 году